LDIF steht für:
 LDAP Data Interchange Format

LdiF steht für:
 Lexikon des internationalen Films

Abkürzung